Galanga ist:

 ein Name für die Gewürzpflanze Alpinia galanga, siehe Thai-Ingwer
 ein alter Name für die Gewürz- und Heilpflanze Echter Galgant
 eine Gemeinde im angolanischen Kreis Londuimbale, siehe Galanga (Angola)